Vorwärts Berlin steht für:
 den Armeesportklub (ASK) Vorwärts Berlin, siehe ASK Vorwärts Berlin
 den Fußballclub (FC) Vorwärts Berlin, siehe 1. FC Frankfurt
 den Berliner FC Vorwärts 90, siehe Vorwärts 90 Berlin